Foucher ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle Foucher (1803–1868), Ehefrau von Victor Hugo
 Paul Foucher (1810–1875), französischer Literat, Dramatiker und Journalist
 Rodulfo Brito Foucher (1899–1970), mexikanischer Jurist
 Simon Foucher (1644–1696), französischer Philosoph
 Victoria Foucher (* 1995), französische Volleyballspielerin